Fromentières, commune française de la Marne
 Fromentières, commune française de la Mayenne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France